Гран-при Мексики 1970 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1970 года. Автогонки прошли 25 октября 1970 года на трассе имени братьев Родригес.

Организаторы этапа допустили к этапу только 18 автомобилей, оставив за бортом Гран-при все частные команды. Клей Регаццони выиграл поул, опередив Джеки Стюарта всего на 0,02 секунды. Эмерсон Фиттипальди из-за отказа двигателя показал в квалификации время на 6,3 секунды хуже, чем обладатель поула, и оказался на последнем месте стартового поля. Старт был отложен на час из-за того, что зрители расположились слишком близко к трассе и потребовалось время, чтобы оттеснить их на более безопасные места. Клей Регаццони удержал лидерство на старте, но уже на втором круге его обошёл Жаки Икс, лидировавший на протяжении всей оставшейся дистанции и одержавший победу. Джеки Стюарт также обошёл Регаццони и долгое время шёл вторым, пока сломавшаяся рулевая колонка не вынудила его отправиться в боксы на ремонт. После ремонта Стюарт вернулся в гонку, но сошёл после того, как сбил выбежавшую на трассу собаку. Шедший на третьем месте Джек Брэбем лишился возможности финишировать на подиуме в последней гонке в карьере после поломки двигателя на 53 круге.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1 Клей Регаццони. 2-65 Жаки Икс.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Мексики